BFE steht für:
 Bakterienfilter-Effizienz, ein Qualitätsmerkmal für medizinischen Mundschutz
 Berufsfelderkundung, siehe Praktikum
 Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit
 BFE+ der Bundespolizei, Einheiten spezialisierter Polizeikräfte der deutschen Bundespolizei für die Terrorismusbekämpfung
 Bundesamt für Energie
 Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik
 Bundesfachverband Essstörungen
 Flugplatz Bielefeld, IATA-Code
 Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (Max Rubner-Institut)

BfE steht für:
 Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit

bfe steht für:
 Betaf (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Tor-Zweigs der Orya–Tor-Sprachen in Indonesien

Abkürzung